Albumy numer jeden w roku 2014 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2014 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2014 (USA)
 Albumy numer jeden w roku 2014 (Węgry)

Zobacz też